Margorejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Margorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,87, long 110,17), 
 Kecamatan Margorejo, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Margorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,75, long 110,89), 
 Kelurahan Margorejo, administrativ by, Jawa Timur, 
 Desa Margorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Margorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,77, long 111,01), 

Robotskapade Indonesienförgreningar